Beijer eller Beijers kan syfta på:

 G&L Beijer – ett industrihandelsföretag
 Beijerinvest – ett investmentbolag
 Beijer Byggmaterial – en rikstäckande bygghandelskedja
 Beijer Electronics – ett utvecklings- och agenturföretag inom automation
 Beijers park – en park belägen i stadsdelen Kirseberg i Malmö
 F. & G. Beijers förlag – ett bokförlag i Stockholm 
 Kjell och Märta Beijers stiftelse – en svensk stiftelse med syfte att främja naturvetenskaplig forskning

Personer 
 Agne Beijer (1888–1975), teater- och litteraturvetare
 Carl Gottreich Beijer (1811–1898), ingenjör
 Christian Beijer (född 1962), målare
 Christian Beijer (orgelbyggare) (1640-talet–1714)
 Disa Beijer (1876–1961), förskolepionjär
 Erik Beijer (1909–1993), präst i Svenska kyrkan
 Frans Beijer (1836–1902), bokförläggare
 Frantz Beijer (1500-talet), schweizisk-svensk guldsmed
 Gottfried Beijer (1838–1901), kommunalpolitiker och affärsman
 Gottfried Beijer (arkitekt) (1891–1983), arkitekt
 Göran Beijer (född 1940), biskop i Missionsprovinsen
 Hans Beijer den äldre (död 1565), schweizisk-svensk guldsmed
 Harald Beijer (1896–1955), författare
 Johan von Beijer (1606–1669), svensk militär av tysk härkomst
 Johan Gustaf von Beijer (1646–1705), postmästare
 Lennart Beijer (född 1947), politiker, vänsterpartist
 Liv Beijer (1905–1989), konstnär
 Margareta Beijer (1625–1675), postmästare
 Samuel Beijer (född 1982), armborstskytt
 Sandra Beijer  (född 1984), bloggare, författare och krönikör
 Waldemar Beijer (1861–1931), köpman

Se även
 von Beijer, utslocknad svensk adelsätt
 Beyer, förgreningssida och efternamn

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor